«Снежная сказка» — советский фильм-сказка 1959 года по книге Виктора Витковича и Григория Ягдфельда «Сказка среди белого дня». Второй фильм в жанре «современной сказки» режиссёрского дуэта Эльдара Шенгелая и Алексея Сахарова.

Фильм планировался к показу на фестивале детских фильмов в Каннах, но цензура заподозрила в персонаже Евгения Леонова намёк на Никиту Хрущёва, и решением комиссии во главе с председателем Сергеем Михалковым фильм не был допущен на фестиваль и был выпущен в прокат небольшим тиражом под четвёртой прокатной категорией (5—10 копий с оригинала), что было равнозначно приговору «положить фильм на полку».

Сюжет 
Канун Нового года. Мальчик Митя, который любит фантазировать, в шутку рассказывает в школе товарищам, что его детские игрушечные часики c нарисованными стрелками — волшебные и могут остановить все часы на свете, остановить время или даже оживить снежную бабу. Ему, конечно, никто не верит. Но все фантазии его неожиданно сбываются: снежная баба, которой Митя вставил вместо сердца часики, оживает, превратившись в прекрасную девочку, и он назвал её Лёлей.

О существовании часов узнаёт Старый год — загадочный и коварный старик, очень не желающий и боящийся наступления Нового года — ведь это знаменует смерть его самого. Он решает завладеть ими, чтобы остановить время и навсегда закрепить своё существование. При этом он думает, что этим своим поступком поможет людям.

Тщетно пытаясь выпросить у Мити и Лёли часы, Старый год отбирает у детей коробку с тремя невзрачными предметами — монетой, угольком и клочком бумаги с сургучной печатью. Этими волшебными вещами он оживляет ещё трёх снежных баб, делая их своими помощницами, и пытается с их помощью успеть за десять часов до прихода Нового года найти волшебные часы.

В ролях 
 Игорь Ершов — Митя (озвучивание — Маргарита Корабельникова)
 Алла Кожокина — Лёля (озвучивание — Маргарита Корабельникова)
 Евгений Леонов — Старый год
 Зинаида Нарышкина — Бумажная Душа
 Клара Лучко — Чёрная Душа (Клеопатра Петровна, тётя Клёпа)
 Вера Алтайская — Продажная Душа
 Николай Сергеев — Петушков, часовой мастер
 Михаил Пуговкин — шофёр (озвучивание — Юрий Саранцев)

Создатели 
 Сценарий — Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд
 Постановка — Алексея Сахарова, Эльдара Шенгелая
 Операторы: Виктор Листопадов, Юрий Схиртладзе
 Композитор — Юрий Левитин

Примечания

Ссылки 
 
 «Снежная сказка» — энциклопедия Кирилла и Мефодия
 Отзывы о фильме на kino-teatr.ru
 «Сказка среди бела дня» — литературная основа сценария
Лучко Клара Степановна. Чёрная душа из снежной сказки

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1959 года
Фильмы-сказки СССР
Фильмы Алексея Сахарова
Новогодние фильмы СССР